La Élite féminine 2020-2021 oppose dix-neuf équipes féminines françaises de volley-ball. Cette saison le championnat se dispute avec 19 équipes répartie dans 2 groupes dont une autre équipe de l'Institut fédéral de volley-ball.

L'Évreux Volley-ball est sacrée championne d'Élite.

Listes des équipes en compétition

Classement de la  phase 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupérera 1 point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Poule A

Poule B

Classement de la  phase

Classement play-off

Classement play-down

Poule D

Poule E

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Elite Féminine
 Ligue AF 2020-2021

Liens externes 
  Classement de l'Elite Poule A 2020-2021
  Classement de l'Elite Poule B 2020-2021
  Classement des Play-offs 2020-2021
  Classement des Play-down 2020-2021, Poule D
  Classement des Play-down 2020-2021, Poule E

2020-2021
Volley-ball F2
France F2
Feminin 2020-2021
Feminin 2020-2021